Ewen Bremner (1972), een Schots acteur
 Merrick Bremner (1986), een Zuid-Afrikaans golfspeler